Abbott Lawrence Rotch – meteorologo statunitense
 Edith Rotch – tennista statunitense

Pagine correlate 
 Roach